Средизе́мное мо́ре — многозначный термин.

 Средиземное море — море Атлантического океана, находящееся между Европой и Африкой.
 Средиземное море — в океанологии другое название внутренних морей.
 «Средиземное море» () — итальянский художественный фильм 1991 года, комедия.

См. также 
 Средиземноморье